1992 Голяма награда на Португалия е 12-о за Голямата награда на Португалия и четиринадесети кръг от сезон 1992 във Формула 1, провежда се на 27 септември 1992 година на пистата Ещорил, Ещорил в Португалия.

Репортаж 
Найджъл Менсъл спечели състезанието като счупи рекорда с най-много победи в един сезон 9 победи. Това състезание ще се помни с тежката катастрофа на Рикардо Патрезе съотборника на Менсъл. Герхард Бергер е напът да влезе в питлейна докато италианеца влезе в слийпстрийма на Макларън-а на австриеца като Уилямс-а на Патрезе се преобръща. Той все пак оцелява с малки контузии.

Агури Сузуки който имаше проблеми със своя Футуърк стартира от бокса, а Михаел Шумахер на последната редица ще стартира участието си. След състезанието Айртон Сена нарече Ален Прост „страхливец“ в пресконеференцията.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Португалия